Vejlby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vejlby – en forstad til Aarhus i Vejlby Sogn (Aarhus Kommune) og Ellevang Sogn
 Vejlby (Fredericia Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlby Sogn (Fredericia Kommune)
 Vejlby (Norddjurs Kommune, tidligere Grenaa Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlby Sogn (Norddjurs Kommune, tidligere Grenaa Kommune)
 Vejlby (Harboøre Sogn) – en bebyggelse i Harboøre Sogn (Lemvig Kommune)
 Vejlby (Middelfart Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlby Sogn (Middelfart Kommune)
 Vejlby (Norddjurs Kommune, tidligere Rougsø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlby Sogn (Norddjurs Kommune, tidligere Rougsø Kommune)